Тело женщины () — мексиканская драма 1949 года, режиссёр Тито Дависон
 Тело женщины () — американский триллер 1965 года, режиссёр Джон Амеро
 Тело женщины () — американская драма 1996 года, режиссёр Маркос Де Леон